Транспонирование:
 Транспонированный граф — транспонирование в дискретной математике.
 Транспонированная матрица — транспонирование в линейной алгебре.
 Транспозиция — транспонирование в музыке.